Klassik am See ist eine bestuhlte Klassik-Open Air-Veranstaltung in Bayern. Es ist ein klassisches Konzert für Orchester, zumeist Chören und Solisten unter freiem Himmel, das seit 2003 alljährlich stattfindet. Der Veranstaltungsort befindet sich am Großen Bischofsweiher (Dechsendorfer Weiher) bei Erlangen, zwischen Waldrand und See. Veranstaltet wird Klassik am See vom gemeinnützigen Verein Klassikkultur e.V. Ehrenmitglieder des Vereins sind der Landrat des Landkreises Erlangen-Höchstadt, Eberhard Irliger, und 1. Bürgermeister a. D. Hans Lang.

Programme 2003–2018

Weblinks 
Homepage des Veranstalters
Video zu Klassik am See auf Nordbayern.de

Konzertreihe